Пейдж () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Кларинда.

История 

Округ Пейдж был сформирован в  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Пейдж составляет 1385 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 71
  Автострада 2
  Шоссе 59
  Автострада 48

Соседние округа 

 Монтгомери (север)
 Тейлор (восток)
 Нодэуэй (штат Миссури; юго-восток)
 Атчисон (штат Миссури; юго-запад)
 Фримонт (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 21,7 % составляли дети до 18 лет, 20,5 % люди возрастом более 65 лет. 48,5 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 95,5 % белых, 2,1 % афроамериканцев, 0,6 % представителей коренных народов, 0,9 % азиатов, 2,5 % латиноамериканцев. 0,9 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16670. 14,7 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $42317.

Также 85,5 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 16,6 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы
Появились в 1847 году в Айове